Lars Bak har flere betydninger:

 Lars Bak – dansk cykelrytter
 Lars Bak (datalog) – dansk datalog